Tadeusz Piech, polski bankowiec
 Tadeusz Piech, polski fizyk